5e Pantserdivisie (Canada) - Canadese legereenheid
 5e Pantserdivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 5. SS-Panzer-Division Wiking - Duitse legereenheid